Brander är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var 575 personer med detta namn bosatta i Sverige. Den 15 juni 2015 var 368 personer med namnet bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Brander
 Bo Brander (född 1951), präst och teolog
 Carl Fredrich Brander (1705–1779), porträttmålare
 Eric Brander, adlad Skjöldebrand (1722–1814), ämbetsman och författare
 Erik Brander (född 1961), finlandssvensk barnskådespelare och dragspelare
 Gustavus Brander (1720–1787), brittisk naturvetenskapsman av svenskt härstamning
 Herbert Brander (1903–1984), pastor och psalmförfattare, verksam i Svenska Baptistsamfundet
 Ida Brander (1857–1931), finländssvensk skådespelare
 Ingela Brander (född 1943), sångerska, saxofonist och skådespelare
 Marja Brander (1905–1987), finländsk skolledare
 Ottomar Johan Brander (1838–1914), bildkonstnär och officer
 Signe Brander (1869–1942), finländsk fotograf
 Sigrid Brander (1871–1918), konsertsångerska
 Uno Brander (1888–1927), finländsk skådespelare och författare
 Uuno Brander (1870–1934), finländsk politiker

Källor

Se även 
 Brander (släkt)
 Brand (olika betydelser)

Svenska efternamn
Efternamn i Finland